Аффольтерн:

 Аффольтерн — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн
 Аффольтерн — округ в Швейцарии. Центр округа — город Аффольтерн-на-Альбисе